Adama (stad), een stad in Ethiopië
 Adama (Battlestar Galactica), een personage in Battlestar Galactica
 Adama (film), een Franse animatiefilm uit 2015 van Simon Rouby
Margareth Adama, een Nederlandse kunstenares.